Норовка — название населённых пунктов в России:

 Норовка — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Норовка — село в Ливенском районе Орловской области.
 Норовка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Норовка — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Норовка — село в Цильнинском районе Ульяновской области.